Николай Андреевич Остапенко (20.10.1943 — 23.08.2020) — российский учёный в области аэродинамики, доктор физико-математических наук, профессор кафедры аэромеханики и газовой динамики МГУ.

Родился 20 октября 1943 г. в Днепропетровске.

В 1966 г. с отличием окончил механико-математический факультет МГУ. Работал в Научно-исследовательском институте механики МГУ: старший лаборант, младший научный сотрудник, с 1966 старший научный сотрудник Лаборатории гиперзвуковой аэродинамики, с 27 октября 2001 заместитель директора НИИ. Также с 1 января 2013 г. одновременно заведующий лабораторией гиперзвуковой аэродинамики.

По совместительству с 1972 года преподавал на кафедрах гидромеханики и аэромеханики и газовой динамики механико-математического факультета МГУ, с 1993 г. читал спецкурс «Оптимальные аэродинамические формы», руководил работами студентов-дипломников и аспирантов.

Научные интересы:
 теория сверхзвуковых конических течений газа,
 взаимодействие ударных волн с пограничным слоем,
 аэродинамика пространственных тел и крыльев при сверх — и гиперзвуковых скоростях,
 проникание и динамика тел в плотных средах,
 задачи оптимального профилирования.

Кандидат физико-математических наук (1974, тема диссертации: «Некоторые задачи гиперзвуковых пространственных течений газа»), доктор физико-математических наук (1995, тема диссертации: «Аэродинамика и проникание оптимальных пространственных форм»).

Лауреат премии имени М. В. Ломоносова второй степени за цикл работ «Аэродинамика звездообразных тел при сверхзвуковых скоростях» (1980, совместно с А. Л. Гонором). Награждён 3 медалями Федерации космонавтики РФ. Соавтор научного открытия в области механики высокоскоростного удара (1990, совместно с Г. Г. Черным, А. Л. Гонором и др.).

Сочинения 
 Оптимальные формы тел, двигающихся в плотных средах. ВлаДар, 1997, Хр.изд-во Москва, 103 с.
 Гонор А. Л., Зубин М. А., Остапенко Н. А. Применение лазеров в оптических методах экспериментальной аэродинамики. 1982. Московский государственный университет, Москва, 52 с.
 Режимы сверхзвукового обтекания V-образных крыльев // Труды Математического института им. В. А. Стеклова. 1998. Т. 223. С. 238—247.
 The conical wing in hypersonic flow // Lecture Notes in Physics. Springer-Verlag. 1971. V.8. P.320-334. (Co-auth. A.L. Gonor)

Источники 
 https://istina.msu.ru/profile/Ostapenko/ 
 https://mash-xxl.info/page/001012135254116147025089009193118093137255098154/
 https://math.msu.ru/node/1406 
 http://letopis.msu.ru/peoples/2430 
 http://new.math.msu.su/department/aeromech/employee.php?n=ostapenko 

Лауреаты Ломоносовской премии МГУ